Blandy ist der Name zweier französischer Gemeinden:

 Blandy (Essonne) im Département Essonne
 Blandy (Seine-et-Marne) im Département Seine-et-Marne

Blandy ist der Familienname folgender Personen:
 John Blandy (1927–2011), britischer Mediziner
 Majorie Blandy (1887–1937), britische Ärztin, siehe Women’s Hospital Corps
 William H. P. Blandy (1890–1954), Admiral der United States Navy